Franciaország
Rivières, település Charente megyében
Rivières, település Gard megyében
Rivières, település Tarn megyében